Marysinek – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Strzegowo.

 

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ciechanowskiego.

Zobacz też 
 Marysinek

Przypisy 

Marysinek (gmina Strzegowo)